

Ділове — село, Закарпатська область, Рахівський район
 Ділове — зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці
 Ділове — контрольно-пропускний пункт на українсько-румунському кордоні